Majstorović ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Majstorović (* 1977), schwedischer Fußballspieler
 Ivan Majstorović (* 1959), deutscher Handballspieler kroatischen Ursprungs
 Ivica Majstorović (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Mario Majstorović (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Milan Majstorović (* 1983), serbischer Basketballspieler
 Steven Majstorovic (* 1946), US-amerikanischer Politikwissenschaftler serbischer Herkunft